Владивој Пшемисл (око 981 - јануар 1003) био је војвода Чешке од 1002. године до своје смрти.

Биографија 
Порекло Владивоја је нејасно. Претпоставља се да је био у сродству са владајућим огранком Пшемисловића. На престо је дошао након устанка којег су подигли чланови клана Вршовци како би збацили Болеслава III који је био слаб владар. Владивој се на престолу задржао непуних годину дана. Извори пишу да је био тежак алкохоличар због чега је и умро јануара 1003. године. Престо преузима пољски владар Болеслав Храбри.

Породично стабло

Извори 
 Pánek, Jaroslav; Tůma Oldřich et al. . A History of the Czech lands. Prague: Karolinum. 

Рођени 981.
Умрли 1003.
Пшемисловићи
Владари у Европи у XI веку
Војводе Чешке